Промес — фамилия.

 Промес, Джеролд (род. 1984) — нидерландский футболист.
 Промес, Марино (род. 1977) — нидерландский футболист.
 Промес, Квинси (род. 1992) — нидерландский футболист.